Sarcopyrenia är ett släkte av lavar. Sarcopyrenia ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Sarcopyrenia